Джулия Коэн (; родилась 23 марта 1989 года в Филадельфии, США) — американская теннисистка.
 Победительница 10 турниров ITF (5 — в одиночном разряде).
 Финалистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2007).
 Полуфиналистка 2 парных турниров Orange Bowl (2002, 2006).
 Экс-4-я ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Джулия — одна из двух детей Нэнси и Ричарда Коэнов; её брата зовут Джош. Оба родителя связаны с медициной: мать — администратор больницы, а отец — врач.

Ричард Коэн заинтересовал своих детей теннисом, а ныне помогает им в тренировках; Джулия в теннисе с шести лет; любимое покрытие — хард; лучший удар — бэкхенд. На корте Коэн-младшая предпочитает размеренные, вялоатакующие перестрелки от задней линии, часто беря верх за счёт лучшей физической подготовки.

Джулия владеет английским и испанским языками.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (5)

Поражения (10)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1989 году
Родившиеся 23 марта
Родившиеся в Филадельфии
Теннисисты США
Выпускники Калифорнийского университета Пенсильвании